Termin seskviterpenska ciklaza ima više značenja.

 Trihodienska sintaza, enzim
 Aristolohenska sintaza, enzim